Dans l’Histoire, plusieurs armées ont reçu la dénomination d’« armée du Nord » :

Armées françaises  
 Armée du Nord (1791-1797), une des armées de la République, qui s'illustra contre l'Europe coalisée en 1792 et 1793. 
 Armée du Nord (1806), formée en Hollande et dans le nord-ouest de l'Allemagne.
 Armée du Nord (1809), une armée du Premier Empire créée le  à Anvers.
 Armée du Nord (Guerre d'indépendance espagnole), une armée du Premier Empire formée à partir du  de l'armée, française, d'Espagne et qui fit la campagne d’Espagne.
 Armée du Nord (Cent-Jours), l’armée des Cent-Jours ayant fait la campagne de Belgique (1815). 
 Armée du Nord (Révolution belge), corps expéditionnaire français durant la Révolution belge et la campagne des Dix-Jours.
 Armée du Nord (1870-1871), armée du Second Empire pendant la guerre franco-allemande de 1870-1871.

Autres armées  
 Armée du Nord (Bernadotte), l'une des armées de la Sixième Coalition.
 l’Armée du Nord (Argentine) désigne le corps d’armée qui fut mis sur pied en 1810 par les Provinces-Unies du Río de la Plata, préfiguration de la future république d’Argentine, afin de faire face aux troupes royalistes espagnoles.